Enhancer (engl. enhance „steigern“, „verstärken“) steht für:

 Exciter (Gerät), ein musikalisches Effektgerät zur Verstärkung der Höhenwiedergabe
 Enhancer (Genetik), Abschnitte auf der DNA mit verstärkender Funktion

Siehe auch:
 Verstärker (Begriffsklärung)